V zápasech 15. ročníku České fotbalové ligy 2005/06 se utkalo 18 týmů dvoukolovým systémem podzim – jaro. Vítězem a postupujícím do 2. české fotbalové ligy se stalo mužstvo FC Zenit Čáslav, dalším postupujícím bylo mužstvo Bohemians Praha 1905.

Tabulka 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Česká fotbalová liga
Fotbal v Česku v roce 2005
Fotbal v Česku v roce 2006